Bump Mountain kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pegunungan Bobbel, bergskedja, Sulawesi Utara,

USA 

 Bump Mountain (berg i USA), New York, Greene County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar